Le terme "Patte de loup" peut se référer à :
 une espèce de chanvre, le Lycope d'Europe
 une variété ancienne de pomme, la patte de loup

Flore (nom vernaculaire)